Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Newcastle United FC in het seizoen 1994–1995. Na de promotie in het voorjaar van 1993 was de club onder leiding van oud-international Kevin Keegan in het eerste seizoen terug op het hoogste niveau als derde geëindigd in de Premier League.

Daardoor kwam Newcastle dit seizoen uit in de UEFA Cup. Daarin werd de ploeg uitgeschakeld in de tweede ronde door het Spaanse Athletic Bilbao. In het toernooi om de FA Cup waren de kwartfinales het eindstation voor Newcastle United. Everton won met 1-0 door een treffer van Dave Watson. In de strijd om de Football League Cup ging Newcastle United in de vierde ronde onderuit: Manchester City was over twee duels de sterkste.

In de Premier League kende Newcastle een vliegende start: de ploeg van Keegan won de eerste zes duels op rij. Rond kerstmis was de droom op de landstitel echter vervlogen. Als klap op de vuurpijl verkocht de club de veelscorende spits Andy Cole in de winterstop aan concurrent Manchester United, tot ergernis van een groot deel van de supporters. Op de laatste speeldag zakte Newcastle van de vijfde naar de zesde plaats in de eindstand, waardoor de club verstoken bleef van Europees voetbal.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Prijzen

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Newcastle United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 1994/95 en op de zesde plaats eindigden in de eindrangschikking.

UEFA Cup

Wedstrijden

Statistieken

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

1995
Newcastle United FC